Sigurd Melin kan syta på:

* Sigurd Melin (1887–1945), svensk frälsningsofficer och psalmförfattare
 Sigurd Melin (1910–1998), svensk militär